Интс Бу́ранс (; 2 мая 1941 — 10 июня 2008) — советский и латвийский актёр и режиссёр. Заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Интс Буранс родился 2 мая 1941 года в Риге в семье служащих. Сестра — искусствовед Ингрида Буране.

Окончил 1-ю Рижскую среднюю школу (1959) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1963).

После окончания учёбы — актёр Драматического театра им. А. Упита (Национального театра). Принимал участие в записях спектаклей и драматических инсценировок на Латвийском радио, готовил самостоятельные театрализованные программы по произведениям Назыма Хикмета, Иманта Зиедониса и Ричарда Баха.

Снимался в кино на разных киностудиях Советского Союза. Дебютировал на Рижской киностудии в роли Казиса в фильме режиссёра Алоиза Бренча «До осени далеко» (1964).

Умер 10 июня 2008 года.

Признание и награды 
 1979 — Заслуженный артист Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Драматический театр им. А. Упита (Национальный театр) 

 1963 — «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина — Лепорелло
 1967 — «Йыннь с острова Кихну — дикий капитан» Юхана Смуула — Лаури
 1969 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Астров
 1969 — «Лето в Ноане» Ярослава Ивашкевича — Фридерик Шопен
 1970 — «Генрих IV» Уильяма Шекспира — Хотспер
 1971 — «Санта Крус» Макса Фриша — Горожанин
 1973 — «Лоренцаччо» Альфреда де Мюссе — Филиппо Строци
 1975 — «Разбойники» Фридриха Шиллера — Шпигельберг
 1977 — «На грани веков» Андрея Упита — Курт фон Бриммер
 1979 — «Лев зимой» Джеймса Голдмена — Генри
 1982 — «В огне» Рудольфа Блауманиса — Фришвагарис
 1984 — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Лоренцо
 1984 — «Метеор» Петериса Петерсона — Доктор
 1985 — «Огонь и ночь» Яниса Райниса — Чёрный рыцарь
 1988 — «Строитель Сольнес» Генрика Ибсена — Халвар Сольнес
 1989 — «Кронис» Лелде Стумбре — Салменс
 1991 — «Геда Габлер» Генрика Ибсена — Левборг
 1994 — «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского — Порфирий Петрович
 1996 — «Земля зелёная» Андрея Упита — Осис
 1997 — «Гамлет» Уильяма Шекспира — Полоний
 1997 — «Мать Иоанна от Ангелов» Ярослава Ивашкевича — Цадик
 1997 — «Сын рыбака» по роману Вилиса Лациса — Клява
 1998 — «Рига» Аугуста Деглава — Кубе

Режиссёрские работы

Театр драмы им. А. Упита (Национальный театр) 
 1990 — «Ромул Великий» Фридриха Дюрренматта

Лиепайский театр 
 1992 — «Сиреневое платье Валентины» Франсуазы Саган
 1993 — «Голоса птиц» Яхима Топола

Латвийское радио 

 1975 — «Робежниеки» Андрея Упита
 1977 — «Позови меня в даль светлую» Василия Шукшина
 1979 — «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган
 1981 — «Полковник Шабер» Оноре де Бальзака
 1989 — «Улисс» Джеймса Джойса

Фильмография 

  — До осени далеко — Казис
  — Сотвори бой — Николай
  — Последний форт — Курт
  — Шах королеве бриллиантов — Альфред Иннус
  — Ответная мера — Рихард
  — Стрелы Робин Гуда — сэр Ральф
  — Фаворит — Дэвидсон
  — Под страхом меча — барон
  — Подарки по телефону — Круглов
  — Ралли — полицейский эксперт
  — На грани веков — Холгрен
  — Кража — сенатор
  — Мираж — Блэк
  — Не имеющий чина
  — Охота на дракона — доктор Иглесиас
  — Уполномочен революцией
  — На исходе ночи
  — Прошедшее вернуть
  — Далеко от Санкт-Петербурга
  — Последний советский фильм

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете «Диена»  

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Выпускники Первой государственной гимназии
Выпускники Латвийской консерватории